Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, servei d'intel·ligència de Polònia
 ABW també és el codi ISO 3166-1 d'Aruba, illa del Carib, part integrant del regne dels Països Baixos
 .abw també és l'extensió dels fitxers del programari AbiWord